Sound City – film documentario prodotto e diretto da Dave Grohl nel 2013.
 Sound City – storica azienda di amplificatori per chitarra e basso elettrico fondata in Inghilterra nel 1967.
 Sound City Studios – studio di registrazione di Los Angeles, aperto nel 1969.

Pagine correlate 
 Sound City Players – supergruppo musicale statunitense
 Shepperton Studios – casa di produzione cinematografica conosciuta durante i primi anni di attività come Sound City